

Населені пункти та їхні частини
 Вулька-Тарновська — село в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Вулька-Тарновська — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Тарновська — осада в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки